Натуральне число 1434
 1434 рік до нашої ери
 1434 рік нашої ери